El Club Deportivo Oviedo Sport Fútbol Sala es un club de fútbol sala español de la ciudad de Oviedo en Asturias. Fue fundado en 2007 a raíz de la desaparición del Alfonso XII y juega en la 1º División asturiana de Fútbol Sala.

Historia 

Al final de la temporada 2006/2007, el equipo Alfonso XII Fútbol Sala, que militaba en la categoría Regional Preferente asturiana de Fútbol Sala, desaparece por motivos económicos. Los jugadores y cuerpo técnico se ponen manos a la obra para crear un nuevo club, el cual no tenga nada que ver con la directiva anterior y les permita desarrollar su deporte preferido, el fútbol sala. Tras diversos encuentros con patrocinadores e instituciones el Club Deportivo Oviedo Sport Fútbol Sala fundado el 6 de julio de 2007 por las siguientes personas: Ángel Castro Iglesias, Manuel Ángel García Parrondo, Rocío Riesgo Lorences y Ana María García González.

En su primera temporada, el club comienza su andadura en la Segunda Regional asturiana de fútbol sala. El 19 de abril de 2008, a falta de cuatro jornadas, el Oviedo Sport se hace con el campeonato del Grupo II de dicha categoría y certifica su ascenso a Primera Regional.

Durante el último fin de semana de mayo de 2008, el club participó por primera vez en la Copa Principado, que enfrenta a los campeones de invierno de Segunda Regional, Primera Regional, Regional Preferente y al club organizador, Albora F.S. El equipo compitió de manera brillante en el torneo consiguiendo el subcampeonato.

En su segundo año de existencia, el equipo tuvo una gran actuación como debutante en Primera Regional. Tras unos inicios difíciles de campaña, en los que coqueteó con las posiciones de descenso, firmó una gran segunda vuelta que le colocó en puestos de ascenso hasta la penúltima jornada, en la que un empate inesperado le relegó a la tercera posición.

Durante el verano de 2009, tras la desaparición del Arenas de Manzaneda, se realizaron una serie de negociaciones que tuvieron como fruto la fusión de ambos equipos, formando otro nuevo club denominado Oviedo Arenas, que competirá este año en la categoría Regional Preferente y que tendrá como base algunos de los jugadores que el año pasado defendieron al Oviedo Sport. Por su parte, el Oviedo Sport defenderá su plaza en el Grupo II de Primera Regional con una plantilla joven a la que se suman varios jugadores nuevos.

Uniforme 

 Uniforme titular: Camiseta azul y blanca, pantalón blanco, medias blancas.
 Uniforme alternativo: Camiseta naranja, pantalón blanco, medias naranjas.

Escudo 

El escudo fue creado por Daniel Hidalgo Martínez el 19 de agosto de 2007. Los colores utilizados son el blanco y el azul, colores representativos de la ciudad de Oviedo y que dan color a la primera equipación del equipo.
En una franja diagonal, aparece el nombre del club. En la parte superior izquierda, se encuentra la Cruz de los Ángeles, símbolo de la ciudad de Oviedo. A la derecha, aparecen las siglas F.S., correspondientes a Fútbol Sala. Por último, en la zona inferior del escudo aparece el año de creación y un balón de fútbol.

Estadio 

El polideportivo de la Carisa, también conocido como Yago Lamela, fue inaugurado en el año 1999. Se ubica en la calle Sabino Álvarez Gendín, La Carisa (Oviedo). El teléfono de contacto del recinto polideportivo es el 985119243. Tiene una aforo máximo de 500 espectadores y unas dimensiones de 45 x 27 m.

Datos del club 

 Temporadas en 2ª División Regional: 1
 Mayor goleada conseguida:
 En campeonatos nacionales: Schalke 0-12 Oviedo Sport (2007-2008)
 Mayor goleada encajada:
 En campeonatos nacionales: Oviedo Sport 1-5 S.D. La Corredoria (2007-2008)
 Mejor puesto en la liga: 1
 Peor puesto en la liga: 3
 Máximo goleador: Dani
 Portero menos goleado:
 Más partidos disputados:

Equipo 2007/2008 

{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#808080;background-color:#FFFFFF;text-align:left" cellspacing="2" cellpadding="2" 
|- 
!
!Nac.
!Nombre
!Sobrenombre
!Puesto
|- 
| 1 ||  
| José Antonio López Claver ||  JOSE  || Portero
|-
| 2 || 
| Jorge Ignacio González Martínez ||  NACHO  || Ala
|- 
| 3 || 
| Manuel Ángel García Parrondo ||  JUNI  || Ala-Cierre
|- 
| 5 ||  
| Fabián Álvarez López ||  FABIAN  || Ala
|- 
| 6 ||  
| Iván González Jiménez ||  IVAN  || Ala
|-
| 7 || 
| Iván Alonso Pérez || IVAN CHI || Ala-Pivot
|- 
| 8 || 
| Santos David González Martínez ||  DAVO  || Ala-Pivot
|- 
| 9 ||  
| Edgar Guinaldo Valdés ||  EDGAR  || Ala
|-
| 10 ||  
| Rubén Martino Blanco ||  MARTI  || Ala-Cierre
|- 
| 11 ||  
| Daniel Fernández Conde ||  DANI  || Pivot
|-
| 21 ||  
| Pedro Trivin García ||  PEDRO  || Portero
|}

 Entrenadores 

Puesto que es un equipo de reciente fundación, el entrenador que ejerce en la actualidad, Manuel Ángel Fidalgo Coto, es el único que ha tenido en su corta historia.

 Equipo técnico 2007/08 
 Entrenador:  Manuel Ángel Fidalgo Coto
 Segundo entrenador:  Ángel Blanco Gutiérrez
 Delegado:  Miguel González Membiela

 Presidentes 

El actual y único presidente del club es Ángel Castro Iglesias.

 Junta directiva 2007/08 

 Presidente:
  Ángel Castro Iglesias

 Vicepresidentes:
  Manuel Ángel García Parrondo

 Tesorera:
  Rocío Riesgo Lorences

 Secretaria:
  Ana María García González

 Vocales:
  Manuel Ángel Fidalgo Coto
  Enrique Expósito Méndez
  Miguel González Membiela

 Colaboradores:
  Roberto Fernández Suárez
  Daniel Hidalgo Martínez

 Patrocinadores del club 

 Transportes Manastur Pensión Riesgo Grabados Isa Silver Pool Sonido Profesioinal Dismovil Pub Green'''

Palmarés 

 2007/2008: Campeonato de Segunda División Regional Asturiana

Enlaces externos 

 Sitio web oficial del Club Deportivo Oviedo Sport Fútbol Sala
 Clasificación y resultados de la Regional Preferente Asturiana 
 Clasificación y resultados de la 1º División Regional Asturiana  
 Sonido profesional Dismovil

Equipos de fútbol sala de España
Deporte en Oviedo